Okręty US Navy o nazwie USS  "Somerset":
 Pierwszy   był bocznkołowym parowcem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi  był drewnianym okrętem pomocniczym. Używany przez US Navy w 1918.
 Trzeci  był okrętem zaopatrzeniowym typu Alamosa. Zwodowany w styczniu 1945, skreślony w grudniu 1945.
 Czwarty  jest okrętem desantowym typu San Antonio. Obecnie w budowie.

Somerset